Гринејкерс има више значења:
 Гринејкерс (Калифорнија)
 Гринејкерс (Флорида)
 Гринејкерс (Вашингтон)